Frampton (album), het vierde studioalbum van de Engelse singer-songwriter Peter Frampton
 Frampton (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Frampton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire